Dit is een lijst van planetoïden 9201-9300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9201) - || 1993 FU39 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9202) - || 1993 PB || 13 augustus 1993 || Spacewatch
|-
| (9203) Myrtus || 1993 TM16 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (9204) Mörike || 1994 PZ1 || 4 augustus 1994 || F. Börngen
|-
| (9205) Eddywally || 1994 PO9 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9206) Yanaikeizo || 1994 RQ || 1 september 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9207) Petersmith || 1994 SF12 || 29 september 1994 || Spacewatch
|-
| (9208) Takanotoshi || 1994 TX2 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9209) - || 1994 UK1 || 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9210) - || 1995 BW2 || 27 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9211) Neese || 1995 SB27 || 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (9212) - || 1995 UR3 || 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9213) - || 1995 UX5 || 21 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9214) - || 1995 UC6 || 21 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9215) Taiyonoto || 1995 UB45 || 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9216) Masuzawa || 1995 VS || 1 november 1995 || S. Otomo
|-
| (9217) - || 1995 WN || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9218) - || 1995 WV2 || 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9219) - || 1995 WO8 || 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9220) - || 1995 XL1 || 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9221) - || 1995 XP2 || 2 december 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9222) - || 1995 YM || 19 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9223) Leifandersson || 1995 YY7 || 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (9224) Železný || 1996 AE || 10 januari 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (9225) - || 1996 AU || 10 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9226) - || 1996 AB1 || 12 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9227) - || 1996 BO2 || 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9228) - || 1996 CG1 || 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9229) Matsuda || 1996 DJ1 || 20 februari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9230) Yasuda || 1996 YY2 || 29 december 1996 || N. Sato
|-
| (9231) - || 1997 BB2 || 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9232) Miretti || 1997 BG8 || 31 januari 1997 || V. Goretti
|-
| (9233) - || 1997 CC1 || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9234) - || 1997 CH4 || 3 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9235) Shimanamikaido || 1997 CT21 || 9 februari 1997 || A. Nakamura
|-
| (9236) Obermair || 1997 EV32 || 12 maart 1997 || E. Meyer
|-
| (9237) - || 1997 GY7 || 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (9238) Yavapai || 1997 HO2 || 28 april 1997 || P. G. Comba
|-
| (9239) van Riebeeck || 1997 JP15 || 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (9240) Nassau || 1997 KR3 || 31 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (9241) Rosfranklin || 1997 PE6 || 10 augustus 1997 || J. Broughton
|-
| (9242) Olea || 1998 CS3 || 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (9243) Alag || 1998 FF68 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9244) Visnjan || 1998 HV7 || 21 april 1998 || K. Korlević, P. Radovan
|-
| (9245) - || 1998 HF101 || 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (9246) Niemeyer || 1998 HB149 || 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (9247) - || 1998 MO19 || 23 juni 1998 || LINEAR
|-
| (9248) Sauer || 4593 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9249) Yen || 4606 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9250) Chamberlin || 4643 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9251) Harch || 4896 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9252) Goddard || 9058 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9253) Oberth || 1171 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9254) Shunkai || 2151 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9255) Inoutadataka || 3174 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9256) Tsukamoto || 1324 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9257) Kunisuke || 1552 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9258) Johnpauljones || 2137 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9259) Janvanparadijs || 2189 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9260) Edwardolson || 1953 TA1 || 8 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (9261) Peggythomson || 1953 TD1 || 8 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (9262) Bordovitsyna || 1973 RF || 6 september 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (9263) Khariton || 1976 SX5 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (9264) - || 1978 OQ || 28 juli 1978 || Perth Observatory
|-
| (9265) Ekman || 1978 RC9 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9266) Holger || 1978 RD10 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9267) Lokrume || 1978 RL10 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9268) - || 1978 VZ2 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9269) - || 1978 VW6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9270) - || 1978 VO8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9271) - || 1978 VT8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9272) - || 1979 KQ || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (9273) Schloerb || 1979 QW3 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9274) Amylovell || 1980 FF3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9275) Persson || 1980 FS3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9276) - || 1980 RB8 || 13 september 1980 || S. J. Bus
|-
| (9277) Togashi || 1980 TT3 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9278) - || 1981 EM1 || 7 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (9279) - || 1981 EY12 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9280) - || 1981 EQ14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9281) - || 1981 EJ15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9282) - || 1981 EP16 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9283) - || 1981 EY17 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9284) - || 1981 ED24 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9285) - || 1981 EL24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9286) - || 1981 ED35 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9287) - || 1981 ER43 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9288) - || 1981 EV46 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9289) - || 1981 QR3 || 26 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (9290) - || 1981 TT || 6 oktober 1981 || Z. Vávrová
|-
| (9291) Alanburdick || 1982 QO || 17 augustus 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (9292) - || 1982 UE2 || 16 oktober 1982 || A. Mrkos
|-
| (9293) Kamogata || 1982 XQ1 || 13 december 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (9294) - || 1983 EV || 10 maart 1983 || E. Barr
|-
| (9295) Donaldyoung || 1983 RT1 || 2 september 1983 || E. Bowell
|-
| (9296) - || 1983 RB2 || 5 september 1983 || Z. Vávrová
|-
| (9297) Marchuk || 1984 MP || 25 juni 1984 || T. M. Smirnova
|-
| (9298) Geake || 1985 JM || 15 mei 1985 || E. Bowell
|-
| (9299) Vinceteri || 1985 JG2 || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9300) Johannes || 1985 PS || 14 augustus 1985 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten